

Лозове — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Лозове — село, Жаксинський район, Акмолинська область
 Лозове — село, Успенський район, Павлодарська область

Лозове — селище, Ішимський район, Тюменська область

Лозове — селище міського типу, Хмельницька область, Хмельницький район
 Лозове — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Лозове — село, Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Лозове — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Лозове — село, Донецька область, Бахмутський район
 Лозове — село, Донецька область, Краматорський район
 Лозове — село, Запорізька область, Пологівський район
 Лозове — село, Луганська область, Старобільський район
 Лозове — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Лозове — село, Одеська область, Роздільнянський район
 Лозове — село, Сумська область, Сумський район
 Лозове — село, Харківська область, Куп'янський район
 Лозове — село, Херсонська область, Бериславський район
 Лозове — село, Чернігівська область, Прилуцький район
 Лозове — селище, Донецька область, Покровський район

 Лозове — колишнє село у Прилуцькому районі Чернігівської області (знято з обліку рішенням Чернігівської обласної ради від 22 березня 1991 року)
 Лозове — колишнє селище Чернігівського району Чернігівської області (знято з обліку рішенням Чернігівської обласної ради від 29 березня 2013 року)

Див. також 
 Лозова
 Лозовик
 Лозовенька